Jiulong He ist der Name folgender Flüsse in China:

 Jiulong He (Sichuan) (tibetisch Nyaola Chu), Nebenfluss des Yalong Jiang
 Jiulong He (Yunnan), indirekter Zufluss des Nanpang Jiang im Kreis Luoping